est la formule brute de plusieurs isomères.

 Alcane
 adamantane ou tricyclo[3.3.1.13,7]décane, numéro CAS 
 [2.2.2.2]paddlane ou tricyclo[2.2.2.21,4]décane, numéro CAS 
 twistane ou tricyclo[4.4.0.03,8]décane, numéro CAS , racémique
 (+)-twistane, numéro CAS 
 (-)-twistane, numéro CAS 
 1,2-dicyclopropyl-1-méthylcyclopropane, numéro CAS , mélange des 4 stéréoisomères
 cis-1,2-dicyclopropyl-1-méthylcyclopropane, numéro CAS , racémique
 (1R,2S)-1,2-dicyclopropyl-1-méthylcyclopropane, numéro CAS 
 (1S,2R)-1,2-dicyclopropyl-1-méthylcyclopropane, numéro CAS 
 trans-1,2-dicyclopropyl-1-méthylcyclopropane, numéro CAS , racémique
 (1R,2R)-1,2-dicyclopropyl-1-méthylcyclopropane, numéro CAS 
 (1S,2S)-1,2-dicyclopropyl-1-méthylcyclopropane, numéro CAS 

 Alcène
 pentaméthylcyclopentadiène, numéro CAS 

 Terpène
 α-pinène, numéro CAS 
 β-pinène, numéro CAS 
 (+)-β-pinène, numéro CAS 
 (–)-β-pinène, numéro CAS 
 camphène, numéro CAS 
 3-carène, numéro CAS 
 limonène ou 1-méthyl-4-(1-méthyléthényl)cyclohexène, numéro CAS  ou , racémique
 (S)(+)-limonène, numéro CAS 
 (R)(–)-limonène, numéro CAS 
 térébenthine, numéro CAS 
 α-thuyène, numéro CAS , racémique
 (+)-α-thuyène ou (1S,5R)-5-isopropyl-2-méthylbicyclo[3.1.0]hex-2-ène, numéro CAS 
 (–)-α-thuyène ou (1R,5S)-5-isopropyl-2-méthylbicyclo[3.1.0]hex-2-ène, numéro CAS 
 β-thuyène ou 1-isopropyl-4-méthylbicyclo[3.1.0]hex-2-ène, numéro CAS , racémique
 (+)-β-thuyène, numéro CAS 
 (–)-β-thuyène, numéro CAS 
 sabinène, numéro CAS , racémique
 (S)(–)-sabinène, numéro CAS 
 (R)(+)-sabinène, numéro CAS 
 α-terpinène, numéro CAS 
 β-terpinène, numéro CAS 
 γ-terpinène, numéro CAS 
 α-phellandrène, numéro CAS 
 β-phellandrène, numéro CAS 
 β-myrcène, numéro CAS